La consistance caractérise le degré de cohésion d'un corps liquide ou solide par sa viscosité ou sa rigidité, la résistance qu'offre sa matière.

Au sens propre, la consistance peut désigner en particulier :

 la consistance mécanique, en mécanique des milieux continus ;
 la consistance d'un matériau, en viscoplasticité, dans la loi de Norton-Hoff ;
 la consistance géotechnique, indice de consistance d'un sol par les limites d'Atterberg ;
 la consistance organoleptique, un élément de la texture des aliments.

Au sens figuré, la consistance peut désigner d'autres concepts :

 la consistance (mathématiques), propriété d'un schéma en analyse numérique ;
 la consistance par arcs, de nœuds, d'hyperarc, de bornes, k-consistance, en propagation de contraintes ;
 la consistance de Kolmogorov, un théorème appliqué au mouvement brownien ;
 la consistance de concept, une définition de la dérive conceptuelle ;
 le critère de consistance, un des critères de systèmes de vote ;
 le plan de consistance, proposé par Deleuze en philosophie ;
 la cohérence, en traduction impropre de l'anglais consistency en diverses sciences.